IJzer(II)hydroxide (Fe(OH)2)
IJzer(III)hydroxide (Fe(OH)3)